Марија Гелдерландска (Grave, 1434 - Roxburgh Castle, 10. децембар 1463) је била супруга Џејмса II од Шкотске. Била је кћерка Аронолда, војводе од Гелдерса и Катарине од Клева.

Породично стабло 

Рођени 1434.
Умрли 1463.
Династија Егмонд